Улица Грибое́дова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о русском писателе и дипломате Александре Сергеевиче Грибоедове.

Армения 
 Улица Грибоедова — улица в Ереване.

Беларусь 
 Улица Грибоедова — улица в Минске.

Грузия 
 Улица Грибоедова — улица в Тбилиси.

Казахстан 
 Улица Грибоедова — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Грибоедова — улица в Астрахани.
 Улица Грибоедова — улица в Брянске.
 Улица Грибоедова — улица в Вельске.
 Улица Грибоедова — улица во Владикавказе.
 Улица Грибоедова — улица в Воронеже.
 Улица Грибоедова — улица в Геленджике.
 Улица Грибоедова — улица в Данкове.
 Улица Грибоедова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Грибоедова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Грибоедова — улица в Кирове Кировской области.
 Улица Грибоедова — улица в Кировске Ленинградской области.
 Улица Грибоедова — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Грибоедова — улица в Липецке.
 Улица Грибоедова — улица в Муроме.
 Улица Грибоедова — улица в Нальчике.
 Улица Грибоедова — улица в Новокузнецке.
 Улица Грибоедова — улица в Новороссийске.
 Улица Грибоедова — улица в Новосибирске.
 Улица Грибоедова — улица в Новочеркасске.
 Улица Грибоедова — улица в Орле.
 Улица Грибоедова — улица в Пензе.
 Улица Грибоедова — улица в Перми.
 Улица Грибоедова — улица в Петрозаводске.
 Улица Грибоедова — улица в Санкт-Петербурге (в посёлке Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга)
 Улица Грибоедова — улица в Сочи.
 В Твери:
 Улица Грибоедова.
 2-я улица Грибоедова.
 Улица Грибоедова — улица в Томске.
 Улица Грибоедова — улица в Челябинске.

Переименованы 
 Улица Грибоедова — прежнее название (1960—1994) Малого Харитоньевского переулка в Москве.

Украина 
 Улица Грибоедова — улица в Бердянске.
 Улица Грибоедова — улица в Запорожье.
 Улица Грибоедова — улица в Мелитополе.
 Улица Грибоедова — улица в Симферополе.
 Улица Грибоедова — улица в Харькове.
 Улица Грибоедова — улица в Херсоне.
 Улица Грибоедова — улица в Хмельницком.
 Улица Грибоедова — улица в Черкассах.
 Улица Грибоедова — улица в Чернигове.

См. также 
 Канал Грибоедова